Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от тригонометрических функций. В списке везде опущена аддитивная константа интегрирования.

Константа  не равняется нулю.

Интегралы, содержащие только синус

Интегралы, содержащие только косинус

Интегралы, содержащие только тангенс

Интегралы, содержащие только секанс

Интегралы, содержащие только косеканс

Интегралы, содержащие только котангенс

Интегралы, содержащие только синус и косинус

Интегралы, содержащие только синус и тангенс

Интегралы, содержащие только косинус и тангенс

Интегралы, содержащие только синус и котангенс

Интегралы, содержащие только косинус и котангенс

Интегралы, содержащие только тангенс и котангенс